Красовицький:

 Красовицький Беніамін Ісакович (1921—1982) — учитель, учасник німецько-радянської війни.
 Красовицький Борис Маркович (1916—2008) — видатний український хімік, професор, доктор хімічних наук.
 Красовицький Зиновій Йосипович (*1923—†2008) — видатний український лікар-інфекціоніст, учасник німецько-радянської війни.
 Красовицький Станіслав Якович ( 1935) — російський релігійний та громадський діяч, письменник, поет, перекладач.
 Красовицький Олександр Віталійович ( 1967) — директор харківського видавництва «Фоліо».

 Красовицька Віра Ізраїлівна (1913—1982) — радянська співачка, заслужена артистка Російської РФСР (1963).